

Жінки 
 Мануйлова Яна Василівна (1971) — українська спринтерка, змагалась у естафеті 4 × 400 метрів та бігу на 200 й 400 метрів.

Чоловіки 
 Мануйлов Артем Сергійович (1983) — український і польський актор театру та кіно.
 Мануйлов Василь Іванович (1925—1943) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Мануйлов Микола Данилович (1927—1987) — радянський будівельник, Герой Соціалістичної Праці.
 Мануйлов Олександр Аполлонович (1861—1929) — економіст, ректор Імператорського Московського університету, міністр народної освіти Тимчасового уряду.
 Мануйлов Юрій (1964) — радянський та російський велогонщик.
 Манасевич-Мануйлов Іван Федорович (1869/1871—1918) — діяч російських спецслужб, журналіст, агент охоронного відділення, чиновник особливих доручень Департаменту поліції, надвірний радник.